Aplikacija pomeni praktično izvedbo neke teorije. Uporablja se predvsem za:
vnos zdravila v organizem − glej aplikacija zdravila,
program v računalništvu − glej aplikacija (računalništvo).
aplikacija (okrasek), našit okrasek za oblačila